Aleksander Daniel Żabczyński (1866-1936) – generał dywizji Wojska Polskiego, ojciec Bożydara
 Aleksander Bożydar Żabczyński (1900-1958) – aktor, kapitan artylerii Wojska Polskiego, syn Aleksandra